Herbert von Karajan – austriacki dyrygent
 Karajan – urządzenia komputerowe